Amphinomos (griechisch ) der Name folgender Personen

 in der griechischen Mythologie:
 Amphinomos und Anapias, ein frommes Brüderpaar aus Katane
 Amphinomos (Sohn des Nisos), ein Freier der Penelope in der Odyssee
 Amphinomos (Vater der Thyria), Großvater des Kyknos (Antoninus Liberalis Metamorphosen 12)
 Amphinomos (Trojaner), von Neoptolemos getötet (Quintus von Smyrna 10, 88)
 Amphinomos (Gefährte des Odysseus), wurde von der Skylla verschlungen (Pherekydes von Athen, Scholion zu Odyssee 12,257)

 Amphinomos (Mathematiker), ein griechischer Mathematiker des 4. Jahrhunderts v. Chr.